Landgoed Persijn (Maartensdijk)
 Landgoed Persijn (Wassenaar)